Freksa ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Freksa (1950–2020), deutscher Informatiker
 Friedrich Freksa (1882–1955), deutscher Autor
 Hans Friedrich-Freksa (1906–1973), deutscher Biochemiker
Jenny Friedrich-Freksa (* 1974), deutsche Journalistin